Edward Burbank Weston – arciere statunitense
Edward Weston – chimico statunitense
Edward Henry Weston – fotografo statunitense